Дубинушка:

 Дубинушка — название ряда русских песен, русских народных и написанных на их основе авторских.
 Дубинушка — сатирический малотиражный журнал.
 Дубинушка — гимн физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, гимн физиков.